Średni ZHR (formalnie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej) - nazwa używana przez historyków harcerstwa obejmująca okres od 12 lutego 1989 roku do 3 października 1992 roku, kiedy to na Zjeździe Zjednoczeniowym w Warszawie podjęto decyzję o zjednoczeniu ZHR i ZHP-1918 w jeden Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od tego czasu historycznie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej nazywa się Dużym ZHR.

Zobacz też 
 Duży ZHR
 Mały ZHR

Bibliografia 
 Robert Wiraszka, Kalendarium ZHR 1989-2000, Warszawa 2001, ISBN 83-87899-80-1.

Historia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej